Абышкан или Абушкан — топоним:
 Абышкан — озеро на границе Ольгинского и Романовского сельсоветов Чистоозёрного района Новосибирской области России;
 Абышкан — озеро в Барабо-Юдинском сельсовете Чистоозёрного района Новосибирской области России;
 Абышкан — озеро на севере Романовского сельсовета Чистоозёрного района Новосибирской области России;
 Абышкан — озеро на юге Романовского сельсовета Чистоозёрного района Новосибирской области России;
 Абышкан — урочище в Чистоозёрном районе Новосибирской области России.